Favorite Hawaiian Songs (pełny tytuł: Decca Presents Bing Crosby In An Album of Favorite Hawaiian Songs) – kompilacyjny album muzyczny autorstwa Binga Crosby’ego wydany w 1940 roku przez wytwórnię Decca Records (No. 140). Jest to drugie wydanie hawajskich piosenek w wykonaniu Crosby’ego, takich jak m.in. Blue Hawaii czy Sweet Leilani.

Historia wydań 
Nie należy tego albumu mylić z późniejszymi albumami o tej samej nazwie. Crosby nagrał jeszcze cztery hawajskie piosenki, a wydawnictwo Decca wciąż nie używało w albumie utworów „Paradise Isle” i „Aloha Kuu Ipo Aloha”. Więc ten album, składający się z dwunastu piosenek, wraz z tymi ośmioma nieużywanymi utworami (łącznie dwadzieścia piosenek na dziesięciu płytach 78 obr./min), został podzielony na dwa 5-płytowe albumy 78 obr./min (10 piosenek) o tej samej nazwie – tom pierwszy i tom drugi.

Lista utworów 
Utwory znalazły się na 6-płytowym albumie o prędkości 78 obr./min, Decca Album No. 140.

płyta 1

płyta 2

płyta 3

płyta 4

płyta 5

płyta 6

Przypisy 

Albumy kompilacyjne Binga Crosby’ego
Albumy muzyczne wydane w roku 1940
Albumy Decca Records